Antonio Ausenda, ciclista italiano.
Tino Ausenda, ciclista italiano, fratello di Antonio